Elena Belova (née en 1965), biathlète soviétique, puis russe ;
 Elena Novikova-Belova (née en 1947), escrimeuse soviétique.